Зимбру — :

Населённые пункты в Румынии

Спорт 
 «Зимбру» — молдавский футбольный клуб из Кишинёва.
 «Зимбру» — футбольный стадион в Кишинёве.

Другое 
  — река в Румынии.
  — румынский БТР.

См. также 
 Зубр (значения)